Marko Anđelković ist der Name folgender Personen:

* Marko Anđelković (Genetiker) (1945–2020), jugoslawischer bzw. serbischer Genetiker
 Marko Anđelković (Fußballspieler) (* 1984), serbischer Fußballspieler